Sérigny ist der Name zweier französischer Orte:

 Sérigny (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
 Sérigny (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne